La DFB-Pokal 1997-1998 è stata la 55ª edizione della Coppa di Germania, 64 squadre si son sfidate a partire dal 14 agosto 1997 fino alla finale giocata il 16 maggio 1998. In finale il  ha sconfitto il  2-1.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.08.1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.08.1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.08.1997

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.09.1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.09.1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.09.1997

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.10.1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.12.1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.12.1997

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.12.1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.12.1997

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.02.1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.02.1998

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.05.1998

(9º successo)

Note

Voci correlate 
 Bundesliga 1997-1998

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Edizioni della Coppa di Germania